Кароол-Дебе — название населённых пунктов в Киргизии:
 Кароол-Дебе — село в Иссык-Кульском районе Иссык-Кульской области.
 Кароол-Дебе — село в Кеминском районе Чуйской области.